Christian Stockfleth er navnet på flere personer:

 Christian Stockfleth (1639-1704) (1639-1704) – dansk stiftamtmand og diplomat
 Christian Stockfleth (1715-1750) (1715-1750) – dansk stiftamtmand, højesteretsassessor og godsejer